Сан Хуан Ачиутла има више значења:

 Општина Сан Хуан Ачиутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Ачиутла (Сан Хуан Ачиутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику